Flerte - namoro
Ou ainda:
Os Paqueras - filme de 1969
La Paquera de Jerez - uma cantora de flamenco

Localidades

Paquera (Costa Rica)

Desambiguação